Santa Cruz de la Sierra peut faire référence à :
 Santa Cruz de la Sierra importante ville de Bolivie ;
 Santa Cruz de la Sierra en Espagne.